Маро́ль-ан-Брі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 21 км на південний схід від Парижа, 10 км на південний схід від Кретея.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1684 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5009,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Мароль-ан-Брі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Валь-де-Марн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Валь-де-Марн